

Onomastica
Daniele – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Daniele – profeta della Bibbia
Daniele – patriarca di Romania

Eleonora Daniele (1976) – conduttrice televisiva e attrice italiana
Francesco Daniele (1740-1812) – filosofo, scrittore e letterato italiano
Gaetano Daniele (1956) – produttore cinematografico italiano
Graciela Daniele (1939) – coreografa, regista teatrale e ballerina argentina naturalizzata statunitense
Guido Daniele (1950) – artista multimediale e body painter italiano
Maria Grazia Daniele Galdi (1940) - politica italiana
Nello Daniele, propr. Aniello Daniele (1964) – musicista, cantautore e chitarrista italiano
Nino Daniele (1888-1967) – giornalista italiano
Pino Daniele, propr. Giuseppe Daniele (1955-2015) – musicista, cantautore e chitarrista italiano

Altro
Libro di Daniele – testo contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e cristiana
Daniele – affresco di Michelangelo Buonarroti nella Cappella Sistina 
Daniele – angelo citato nel Libro di Enoch

Pagine correlate 
Daniel
Danieli
Daniels
San Daniele